Stora Måsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Måsskär (Kumlinge, Åland), 
 Stora Måsskär (Brändö, Åland), 
 Stora Måsskär, Kimitoön, Åboland, 
 Stora Måsskär, Korpo, Åboland,

Se även
Måsskär
Lilla Måsskär

Robotskapade Finlandförgreningar